Княжев — русская фамилия; имеет женскую форму Княжева.
 Княжев, Александр Яковлевич (1909—1945) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Княжев, Евгений Владимирович (род. 1968) — советский и российский футболист. См. также 
 Княжево — топоним.